SBU eller Sbu kan referere til flere ting:

 Sjællands Boldspil-Union – en lokal fodboldunion under Dansk Boldspil-Union.
 Stony Brook University – et universitet i New York, USA.
 Sluzjba Bezpeki Ukraini – sikkerhedstjenesten i Ukraine.